est un mot anglais signifiant « tireur ». Il peut faire référence à :

Télévision 
 Shooter, série télévisée américaine diffusée en  sur  ;
 , téléfilm américain de Gary Nelson diffusé en 1988.

Cinéma 
 , film américain de Ted Kotcheff sorti en 1995 ;
 , film américain de Fred Olen Ray sorti en 1997 ;
 , film canadien de  sorti en 2000 ;
 , titre original de , tireur d'élite, film américain d'Antoine Fuqua sorti en 2007 ;
 , film britannique de Dan Reed sorti en 2001 ;
 , film américano-néerlando-britannique de  et Glenn Durfort en 2002.

Patronyme 
 Jim Shooter (né en 1951), scénariste et dessinateur de comics ;
 Shooter Jennings, né en 1979, artiste de musique country.

Musique 
 Shooter est une chanson du rappeur Lil Wayne sortie en 2006 ;
 Straight Shooter (1975), album de hard rock de Bad Company ;
 Shooter est un groupe de rock français.

Alimentation 
 Shooter's sandwich, un sandwich à la viande ;
 Shooter, un type de boisson alcoolisée.

Jeu vidéo 
 Un shooter désigne plusieurs genres de jeu vidéo :
 shoot 'em up ;
 first person shooter ;
 third person shooter ;
 tactical shooter ;
 light gun shooter.
 Trouble Shooter : jeu vidéo sorti en 1991 sur Mega Drive ;
 Riff: Everyday Shooter : jeu vidéo sorti en 2007 ;
 PixelJunk Shooter : jeu vidéo sorti en 2009 sur PlayStation 3.

Voir aussi